Такмичење у скијашком трчању на Зимским олимпијским играма 1948. у Санкт Морицу одржано је у периоду од 31. јануара до 6. фебруара.

Такмичило се само у мушкој конкуренцији у три дисцилине у редовном и једна у демонстрационом програму. 

На такмичењу је учествовало је 106 скијаша из 15 земаља. 

У скијашком трчању премоћни су били такмичари из Шведске, који су освојили сва три прва места у трци на 18 км, прва два на 50 км и прво место у штафети 4 х 19 км.

Земље учеснице 

 У загради се налази број спортиста који се у овом спорту такмичили за ту земљу.

Дисциплине и распоред такмичења

Освајачи медаља

Биланс медаља

Освајачи медаља

18 км

50 км

Штафета 4x10 км

Референце 

 База података МОК-а

Спортови на Зимским олимпијским играма 1948.